Neste artigo, encontra-se o retrospecto do Sport Club Corinthians Paulista em partidas de futebol contra adversários nacionais.

Por estado
Atualizado dia 29 de outubro de 2021- Último jogo: Internacional 2 x 2 Corinthians (24/10/2021)

Região Norte

Região Nordeste

Região Centro-Oeste

Região Sudeste

Em São Paulo há 18 resultados não conhecidos.

Região Sul

Por clubes, seleções e combinados 
Atualizado dia 30 de outubro de 2022- Último jogo: Flamengo 1 x 2 Corinthians (02/11/2022)

 *um ou mais resultados não conhecidos

Retrospecto